Арцимо́вич () — белорусская фамилия; образована от имени Артём ().

Известные носители 
 Арцимович, Адам Антонович (1828—1893) — самарский губернатор.
 Арцимович, Антон Антонович (1832—1910) — сенатор, действительный тайный советник.
 Арцимович, Виктор Антонович (1820—1893) — государственный деятель Российской империи.
 Арцимович, Лев Андреевич (1909—1973) — советский физик, академик АН СССР.
 Арцимович, Мария Александровна (в замужестве Мария Александровна Боборыкина; 1889—1965) — французская писательница, псевдоним Maria Bary.
 Арцимович, Михаил Викторович (1859—1933) — государственный деятель, сенатор, шталмейстер.
 Арцимович, Нинель Григорьевна (род. 1927) — советский, российский иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН.

Топонимы 
 Арцимович  — кратер на видимой стороне Луны.

Примечания